La Taça de Portugal 1993-1994 fu la 54ª edizione della Coppa portoghese, una competizione sotto la giurisdizione della Federazione calcistica portoghese.

La finale si tenne il 5 giugno 1994, presso lo Stadio nazionale di Jamor, tra lo Sporting Lisbona e il Porto.

Il risultato della finale fu di 1-2 per il Porto nella partita decisiva, dopo che un primo incontro si era concluso sullo 0-0, vincendo la Coppa per la dodicesima volta nella sua storia.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni

Ripetizione

Formazioni

Collegamenti esterni 

Coppa di Portogallo
Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Pagine con traduzioni non revisionate